Als Baureihe 15 wird bezeichnet:

 Eine Baureihe der Deutschen Reichsbahn bis 1945, siehe DR-Baureihe 15
 In Österreich die in die Gattung kkStB 15 eingereihten Lokomotiven